Прудник () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прудницкий повят, Опольское воеводство. Население — 28 381 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Прудницкий повет